Примо́рская — топоним:

 Приморская — станция метро в Санкт-Петербурге.
 Приморская — станция Дальневосточной железной дороги.
 Приморская — маловодная река в городе Керчь, также известна под именем Мелек-Чесме.
 Приморская — река в Калининградской области, впадает в Калининградский залив.
 Приморская, Екатерина Андреевна (род. 1978) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 Посёлок турбазы "Приморская"
 Приморская улица
 Приморский
 Приморское